O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) é uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde são ministrados cursos de graduação e de pós-graduação da área de ciências humanas. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS conta com quatro cursos de graduação e seis cursos de pós-graduação, cinco deles com mestrado acadêmico e doutorado.
 
Anualmente, são realizados cursos de especialização e extensão nas diversas áreas de conhecimento de seus departamentos: Antropologia, Ciência Política, Filosofia, História e Sociologia.
 
As atividades de pesquisa do Instituto estão expressas em seus numerosos grupos de pesquisa, em núcleos e nas publicações de seus docentes, em revistas nacionais e estrangeiras, e em livros.
 
o IFCH da UFRGS conta com uma Biblioteca que se encontra entre as mais importantes bibliotecas de humanidades do País.
 
O IFCH também pública um conjunto significativo de revistas ligadas aos programas de pós-graduação e aos núcleos de pesquisa.

Ligações Externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
IFCH- UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul